Příjmení Herrington nese více různých osobností:

 Billy Herrington (1969–2018) – americký pornoherec
 John Herrington (* 1958) – americký důstojník námořnictva a kosmonaut
 Rowdy Herrington (* 1951) – americký režisér a spisovatel